Wilson har flere betydninger:

 Wilson (film fra 1944), er en amerikansk biografisk film fra 1944 instrueret af Henry King
 Kenneth G. Wilson, amerikansk teoretisk fysiker
 Michael G. Wilson, amerikansk filmproducent og manuskriptforfatter
 Woodrow Wilson, amerikansk præsident